Rami puede referirse a:

 Rami Yacoub (1975-), compositor y productor musical sueco.
 Adil Rami (1985-), futbolista francés.

 Asociación de Radios del Interior (RAMI), entidad gremial de Uruguay fundada el 17 de mayo de 1985, orientada a promover el crecimiento permanente del sector de la radiodifusión, como natural caja de resonancia de las inquietudes y proyectos de las regiones desde donde irradian.